Svetovno prvenstvo v veslanju 2012 se je odvijalo v Plovdivu, Bolgarija med 15. in 19. avgustom 2012. Hkrati se je odvijalo tudi Mladinsko svetovno prvenstvo v veslanju. 

Zaradi poletnih olimpijskih iger so se na tem svetovnem prvenstvu tekmovalci pomerili le v neolimpijskih diciplinah.

Pregled medalj

Moške discipline

Ženske discipline

Medalje po državah

Zunanje povezave
 Uradni rezultati

2012
2012 v športu
Športne prireditve v Bolgariji
Plovdiv